Ralfs ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Ralfs (1899–1960), deutschsprachiger Philosoph und Schüler Heinrich Rickerts
 Hans Ralfs (1883–1945) deutscher Maler und Graphiker
 John Ralfs (1807–1890), englischer Botaniker
 Lea Ralfs (* 1987), deutsche Regisseurin
 Otto Ralfs (1892–1955), Kunstsammler 

Siehe auch:
 Rahlfs, Ralphs, Ralf